A Copa América 2021 será um torneio internacional de futebol que acontecerá no Brasil de 13 de junho a 10 de julho de 2021. As dez seleções envolvidas no torneio foram obrigadas a registrar um plantel de 28 jogadores, três dos quais deveriam ser goleiros, ao contrário dos habituais 23 jogadores. Apenas os jogadores dessas equipes eram elegíveis para participar do torneio.

Em 22 de março de 2021, durante uma reunião virtual do seu conselho, a CONMEBOL confirmou ajustes no regulamento do torneio, vários deles relacionados ao plantel de jogadores, levando em consideração as condições impostas pela pandemia de COVID-19.

Inicialmente, as dez seleções nacionais foram obrigadas a registrar uma lista provisória com até 50 jogadores e, em seguida, uma lista final de 23 jogadores. No entanto, em 28 de maio de 2021, a CONMEBOL decidiu aumentar a lista provisória para 60 jogadores e a lista final para 28 jogadores, a pedido de algumas associações nacionais. Cada seleção nacional teve que apresentar sua lista provisória de até 50 jogadores à CONMEBOL até 27 de abril de 2021 às 18:00 horas como prazo (artigo 25 do regulamento) e poderia, opcionalmente, registrar até 10 jogadores adicionais até 1 de junho. Considerando que as jornadas 7 e 8 das eliminatórias da Copa do Mundo da FIFA da CONMEBOL serão disputadas alguns dias antes do início do torneio, a lista final de 28 jogadores por seleção nacional pode ser enviada à CONMEBOL até 10 de junho de 2021 às 12:00 horas como prazo, 3 dias antes da partida de abertura do torneio. Todos os 28 jogadores da lista final devem ser escolhidos da lista provisória (artigo 27 do regulamento).

Apesar do aumento de jogadores nas listas finais, as equipes ainda podem nomear um máximo de 23 jogadores na lista de jogos para cada jogo do torneio (dos quais 12 são suplentes). Uma vez que as listas finais tenham sido registradas, as equipes só poderão fazer substituições em casos de lesões graves até 24 horas antes da primeira partida. As equipes também poderão substituir um goleiro lesionado por outro a qualquer momento durante o torneio (artigo 28 do regulamento). Além disso, até cinco jogadores com testes PCR positivos para SARS-CoV-2 podem ser substituídos durante o torneio (artigo 30 do regulamento). Todas as substituições devem ter a aprovação da Comissão Médica da CONMEBOL e os jogadores substitutos não precisam estar na lista provisória.

Antes de iniciar a fase final do torneio, as equipes poderão substituir um total de três jogadores de sua lista final de 28, onde os jogadores substitutos devem ser da lista provisória (artigo 29 do regulamento). A idade listada para cada jogador é em 13 de junho de 2021, o primeiro dia do torneio. O número de partidas e gols listados para cada jogador não inclui nenhuma partida disputada após o início do torneio. Uma bandeira é incluída para treinadores de nacionalidade diferente da de sua própria seleção nacional

Grupo A

Argentina 
Treinador principal:  Lionel Scaloni

No dia 11 de junho foi anunciada a lista dos 28 convocados. Em 11 de junho, Lucas Alario foi cortado por lesão, sendo substituído por Julián Álvarez.

Bolívia 
Treinador principal:  César Farías

No dia 10 de junho foi anunciada a lista dos 27 convocados.

Uruguai 
Treinador principal:  Óscar Tabárez

No dia 10 de junho foi anunciada a lista dos 26 convocados.

Chile 

Treinador principal:  Martín Lasarte

No dia 10 de junho foi anunciada a lista dos 28 convocados.

Paraguai 

Treinador principal:  Eduardo Berizzo

No dia 10 de junho foi anunciada a lista dos 28 convocados.

Grupo B

Colômbia 
Técnico: Reinaldo Rueda

No dia 10 de junho foi anunciada a lista dos 28 convocados.

Brasil 
Treinador principal: Tite

No dia 09 de junho foi anunciada a lista dos 24 convocados.

Venezuela 

Treinador principal:  José Peseiro

No dia 10 de junho foi anunciada a lista dos 28 convocados.

Equador 

Treinador:  Gustavo Alfaro

No dia 09 de junho foi anunciada a lista dos 28 convocados.

Peru 

Treinador:  Ricardo Gareca

No dia 10 de junho foi anunciada a lista dos 26 convocados.

 
Copa América de 2021